Медељин и Пигва 3. Сексион има више значења:

 Медељин и Пигва 3. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Медељин и Пигва 3. Сексион, Сан Антонио (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику